Bratko Kreft – scrittore sloveno
 Galina Kreft – canoista sovietica
 Hermann Kreft – missionario tedesco
 Jon Kreft – giocatore statunitense di basket
 Lev Kreft – politico sloveno